Павел Петер Гойдич (, ; , село Руске Пекляны, недалеко от Прешова, Словакия — , Прешов, Словакия) — епископ Словацкой грекокатолической церкви, монах, блаженный.

Причислен к лику блаженных Папой Иоанном Павлом II в 2001 году и признан Праведником народов мира комиссией при мемориале Яд Ва-шем в 2007 году.

Биография 
В 1907 году поступил в епархиальную семинария Прешовской епархии Словацкой грекокатолической церкви. В 1911 году рукоположён в священники.

В 1922 году вступил в базилианский монастырь в Мукачеве, приняв монашеское имя Павел.

В 1926 году Апостольский Престол назначает его Апостольским администратором Прешовской епархии. В 1927 году в базилике св. Климента в Риме рукоположён в епископа.

После распада Чехословакии во время Второй мировой войны и образования независимой Словакии, Гойдич защищал права русинского национального меньшинства, которое подвергалось насильственной словакизации.

В 1946 году Гойдич назначен Святым Престолом епископом всех грекокатоликов Чехословакии.

В 1950 году чехословацкая коммунистическая власть решила ликвидировать Словацкую грекокатолическую церковь, пытаясь заставить церковную иерархию, по примеру подобного процесса ликвидации Украинской грекокатолической церкви, перейти в подчинение Православной церкви.

28 июня 1950 года епископ Гойдич был арестован. Поводом для ареста стал отказ передать ключи от кафедрального собора, который власти планировали передать православным. В январе 1951 году начался судебный процесс, в конце которого он был признан виновным по сфабрикованным обвинениям. 17 июля 1960 года он умер в леополдовской тюрьме.

Прославление 
Был беатифицирован 4 ноября 2001 года папой Иоанном Павлом II вместе со священником из монашеской конгрегации редемптористов Мефодием Домиником Трчкой.

День памяти блаженного Павла Петера Гойдича — 17 июля.

Источник 
 Potaš J.M., OSBM. Martyr Episcopus Prešoviensis Peter Pavel Gojdič, OSBM. 1888—1960. Prešov-Пряшів, 2004.

Примечания 

Кавалеры ордена Томаша Гаррига Масарика
Святые Словакии
Католические блаженные
Базилиане
Христианские святые XX века
Епископы Словацкой грекокатолической церкви
Награждённые Крестом Прибины 1 класса
Репрессированные в Чехословакии